Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1982 fand vom 13. bis 25. September in Peru statt. China gewann zum ersten Mal den Titel. Die Spiele wurden in Lima, Arequipa, Trujillo, Ica, Tacna und Chiclayo ausgetragen.

Modus 
Die 24 Teilnehmer spielten in der ersten Runde in sechs Vierergruppen. Die beiden besten und die beiden schlechtesten Mannschaften jeder Gruppe wurden in der zweiten Runde jeweils zu zwei Sechsergruppen kombiniert. Dabei wurden die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten übernommen. Anschließend wurden alle Ränge in Platzierungsspielen ermittelt.

Boykott 
Aus politischen Gründen boykottierten die eigentlich qualifizierten osteuropäischen Teilnehmer aus der DDR, der Tschechoslowakei, Polen und Rumänien das Turnier. Als Ersatz wurden Nicaragua, Spanien, Chile sowie die Bundesrepublik Deutschland eingeladen. Da Nicaragua jedoch ebenfalls auf eine Teilnahme verzichtete, spielte die zweite Mannschaft des Gastgebers außer Konkurrenz mit.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde

Platzierungsspiele 
Die Bundesrepublik Deutschland spielte mit Silvia Meiertöns, Danuta Niemietz, Terry Place-Brandel, Angela Liebelt, Renate Riek, Gudrun Witte, Regina Vossen, Marina Staden, Gudrun Behrens, Sabine Tóth, Cordula Pütter und Beate Bühler.

in Lima

in Arequipa

Endstand

Qualifikation 
Der Gastgeber Peru sowie der Titelverteidiger Kuba und die Sowjetunion als Olympiasieger 1980 waren gesetzt. Die weiteren Teilnehmer, die nicht als Ersatz für die boykottierenden Nationen zur Weltmeisterschaft kamen, qualifizierten sich wegen ihrer guten Platzierung bei der Europameisterschaft 1981 oder bei den kontinentalen Meisterschaften bei der NORCECA, in Südamerika, Asien und Afrika.

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1982
Volleyballveranstaltung 1982
Sportveranstaltung in Peru
Weltmeisterschaft Frauen 1982